ТПУ — многозначная аббревиатура:
 Учреждение, подразделение (управление, палата, партия, пункт)
 ТПУ — Таллинский педагогический университет
 ТПУ — Тбилисское пехотное училище
 ТПУ — Томский политехнический университет
 ТПУ — Тендерная палата Украины
 ТПУ — технико-производственное управление
 ТПУ — техническо-производственное управление
 ТПУ — торгово-промышленное управление
 ТПУ — Трудовая партия Украины
 ТПУ — тыловой пункт управления

 Транспортные узлы
 ТПУ — транспортно-пересадочный узел
 ТПУ — транзитно-периферийный узел
 ТПУ — транспортно-пересадочный узел, транспортный пересадочный узел

 Вещества и соединения
 ТПУ — термопластичный полиуретан
 ТПУ — триперхлорат уротропина

 Устройства
 ТПУ — танковое переговорное устройство
 ТПУ — Тензометрический преобразователь усилий
 ТПУ — теплопотребляющая установка
 ТПУ — термопечатающее устройство
 ТПУ — тиристорное пусковое устройство
 ТПУ — транспортабельная полистирольная установка
 ТПУ — транспортная пусковая установка
 ТПУ — транспортно-заряжающее устройство
 ТПУ — транспортно-планировочное условие
 ТПУ — транспортно-пусковая установка
 ТПУ — транспортёр-погрузчик универсальный
 ТПУ — трубо-поршневая установка
 ТПУ — трубопровод поливной универсальный
 ТПУ — трубопрокатная установка
 ТПУ — унифицированный технологический процесс
 ТПУ — устройство тиристорное пусковое

См. также 
  — аббревиатура латиницей